

Sciences et techniques 
 (469219) Kamoʻoalewa est un quasi-satellite de la Terre.

Sciences humaines et sociales 
 Le kamo est l'une des langues Savanna de l'État de Gombe, dans l'est du Nigeria.

Culture et société 
 Kamo est un personnage de roman de Daniel Pennac, apparaissant notamment dans Kamo : L'Agence Babel.
 Kamo est un restaurant japonais à Bruxelles.
 Le Kamo-jinja est un sanctuaire à Kyoto.

Antroponyme

Patronyme 

 Kamo Mototeru, un horticulteur japonais ;
 Tomoyasu Kamo, un cuisinier japonais ;
 Kōsei Kamo, un joueur de tennis japonais ;
 Serizawa Kamo, un samouraï japonais ;
 Shogo Kamo, un footballeur japonais ;
 Shū Kamo, un footballeur japonais ;
 Takeshi Kamo, un footballeur japonais.

Surnom 
 Kamo, de son vrai nom Semeno Archakovitch Ter-Petrossian, est un révolutionnaire géorgien, compagnon de Joseph Staline.

Toponymie

Arménie 
 Kamo, ancien nom de la ville de Gavar, dans le marz de Gegharkunik ;
 Kamo, une communauté rurale du marz de Shirak ;

Japon 
 Kamo, une ville de la préfecture de Niigata ;
 Le district de Kamo, dans la préfecture de Gifu ;
 Le district de Kamo, dans la préfecture de Shizuoka ;
 L'ancien district de Kamo, dans la préfecture de Hiroshima ;
 La rivière Kamo (Kamo-gawa), dans la préfecture de Kyoto ;

Nouvelle-Zélande 
 Kamo, une ville de l'île du Nord, dans la région du Northland.